Шамбле́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Восточный Монлюсон. Округ коммуны — Монлюсон.

Код INSEE коммуны — 03052.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1066 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 685 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 494 были экономически активными, 191 — неактивными (показатель активности — 72,1 %, в 1999 году было 70,4 %). Из 494 активных работали 451 человек (241 мужчина и 210 женщин), безработных было 43 (20 мужчин и 23 женщины). Среди 191 неактивной 33 человека были учениками или студентами, 85 — пенсионерами, 73 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Шамбле
 Церковь Сен-Морис (XIX век)

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Алье